40-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошел во французском городе Рьом. В рамках данного первенства было разыграно 8 комплектов наград. Франция в четвёртый раз принимала у себя чемпионат мира. До этого соревнования дважды проходили в Париже и Гренобле

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте стала сборная Южной Кореи. Спортсмены этой страны завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте FITA

1999
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 1999 году